Sisakyan steht für:
 Norair Martirossowitsch Sissakjan (1907–1966),  armenisch-sowjetischer Biochemiker, Astrobiologe und Hochschullehrer
 Sisakyan (Mondkrater)